Михаи́л Толсто́й:
 Толстой, Михаил Владимирович (1812—1896) — историк церкви, действительный статский советник.
 Толстой, Михаил Дмитриевич (1804—1891) — офицер и общественный деятель, президент Общества сельского хозяйства Южной России.
 Толстой, Михаил Львович (1879—1944) — военный, литератор, активный представитель русской диаспоры в Марокко.
 
 Толстой, Михаил Никитич (род. 1940) — советский физик, общественный и политический деятель.
 Толстой, Михаил Николаевич (1829—1887) — генерал-лейтенант, казачий атаман.
 Толстой, Михаил Павлович (1845—1913) — генерал-майор.